Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — название католических храмов, освящённых в честь Непорочного зачатия Девы Марии.

Церкви, храмы и прочее 
 Церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии (Баку) — церковь в Баку, Азербайджан.
 Базилика Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии (Уида) — церковь в городе Уида, Бенин.
 Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Даугавпилс) — костёл в Даугавпилсе, Латвия.
 Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Вильнюс) — приходской костёл в Вильнюсе, Литва.
 Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Пермь) — храм в Перми, Россия.
 Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Смоленск) — недействующий храм в Смоленске, Россия.
 Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Челябинск) — храм в Челябинске, Россия.
 Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — см. Костёл францисканцев (Львов), Украина.
 Церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Бобруйск) — храм в Бобруйске, Белоруссия.

Соборы 
 Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Москва) — кафедральный собор в Москве.
 Собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии — см. Новый собор в Линце, Австрия.
 Собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии (Уагадугу) — собор в городе Уагадугу, Буркина Фасо.